Вячесла́в Плато́нов:
 Платонов, Вячеслав Алексеевич (1939—2005) — советский и российский тренер по волейболу.
 Платонов, Вячеслав Николаевич (род. 1947) — советский и российский актёр.